Grad u Danskoj:
 Odense, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Odense (općina), općina u regiji Južna Danska